U.S. Route 37 é uma autoestrada dos Estados Unidos.

Ver também 
 Autoestradas dos Estados Unidos

37